ТЮС — многозначная аббревиатура:
 ТЮС — творчество юных сердец
 ТЮС — театр юмора и сатиры
 ТЮС — Трансюжстрой

См. также 
  — аббревиатура латиницей